Grey Power World Cup of Curling 2009 - turniej curlingowy wliczany do cyklu Wielkiego Szlema. Zawody rozegrano w Mississauga, między 21 a 25 października 2009 w Hershey Centre.

Pula nagród wyniosła standardowo 100 000 CAD. W rywalizacji uczestniczyło 14 zespołów w tym 5 z Kanady, po 1 z Chin i Stanów Zjednoczonych i 7 pozostałych z Europy. Po raz trzeci z rzędu tytuł mistrzowski obronił Glenn Howard.

Turniej rozegrano systemem kołowym w dwóch grupach liczących po 7 zespołów. Do fazy playoff zostały wyłonione 4 drużyny z każdej grupy.



Drużyny

Wyniki

Play off

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Round Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
21 października 2009, 19:50

Sesja 2. 
22 października 2009, 9:30

Sesja 3. 
22 października 2009, 13:00

Sesja 4. 
22 października 2009, 16:30

Sesja 5. 
22 października 2009, 20:00

Sesja 6. 
23 października 2009, 9:30

Sesja 7. 
23 października 2009, 13:00

Sesja 8. 
23 października 2009, 16:30

Sesja 9. 
23 października 2009, 20:00

Zobacz też 
 World Curling Tour 2009/2010
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa turnieju
 

2009 w curlingu
World Curling Tour
Mississauga